Die I liga (Schach) 1978 war die neunte Austragung der I liga und die 34. Polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach. Polnischer Mannschaftsmeister wurde die Mannschaft von KS Łączność Bydgoszcz, während sich der KS Maraton Warszawa, der zuvor fünfmal in Folge den Titel gewann, mit dem dritten Platz begnügen musste. Aus der II liga waren FKS Avia Świdnik und KKS Lech Poznań aufgestiegen. Während Świdnik den Klassenerhalt erreichte, stieg Poznań zusammen mit MKS Start Lublin direkt wieder ab.

Zu den Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der I liga (Schach) 1978.

Modus 

Die zwölf Mannschaften spielten ein einfaches Rundenturnier an sechs Brettern, dabei musste am sechsten Brett eine Frau aufgestellt werden. Die beiden Letzten stiegen in die II liga ab und wurden durch die Sieger der beiden Staffeln der II liga ersetzt. Über die Platzierung entschied zunächst die Summe der Zusatzpunkte aus der polnischen Jugendmannschaftsmeisterschaft (25 % der dort erreichten Punkte, jeweils gerundet auf halbe Punkte; im Zweifelsfall gerundet auf ganze Zahlen) und der Anzahl der Brettpunkte (ein Punkt für einen Sieg, ein halber Punkt für ein Remis, kein Punkt für eine Niederlage), danach die Anzahl der Brettpunkte und anschließend die Anzahl der Mannschaftspunkte (zwei Punkte für einen Sieg, ein Punkt für ein Unentschieden, kein Punkt für eine Niederlage).

Termin und Spielort 

Das Turnier wurde vom 2. bis 12. Dezember in Ełk-Szeligi gespielt.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Übersicht bei szachypolskie.pl (polnisch)

Sportveranstaltung in Polen
I liga (Schach)
Schachveranstaltung 1978